Mosa Trajectum, de Latijnse naam van Maastricht
Trajectum ad Mosam (studentenvereniging), een voormalige gereformeerde (vrijgemaakt) studentenvereniging in die plaats.
RKSV Trajectum ad Mosam, voormalige handbalvereniging van Maastricht.